Bouvignies (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Aat
 Bouvignies (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk

Zie ook
 Bouvignes-sur-Meuse